Il doppio del WTA German Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Conchita Martínez e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Martínez con Jelena Dokić e Sánchez-Vicario con Martina Navrátilová.

Navrátilová e Sánchez-Vicario hanno perso nel 2º turno contro Ljubomira Bačeva e Åsa Svensson.

Dokić e Martínez hanno perso in semifinale contro Cara Black e Elena Lichovceva.

Els Callens e Meghann Shaughnessy hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Black e Likhovtseva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
n/a
 Cara Black /  Elena Lichovceva (finale)
 Els Callens /  Meghann Shaughnessy (campionessa)

 Nicole Arendt /  Caroline Vis (secondo turno) 
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (secondo turno) 
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno) 
 Nathalie Dechy /  Patricia Tarabini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

WTA German Open 2001